Bayeux steht für:
 Bayeux, französische Gemeinde im Département Calvados in der Region Normandie
 Bayeux-Stich, Technik des Stickens
 Arrondissement Bayeux, Verwaltungsbezirk im Département Calvados in der Normandie
 Kanton Bayeux, französischer Wahlkreis im Arrondissement Bayeux 

Bayeux ist der Familienname folgender Personen:
 Berengar von Bayeux, Herr (oder Graf) von Bayeux
 Emilio Correa Bayeux (* 1985), kubanischer Boxer
 Odo von Bayeux (nach 1030–1097), Bischof von Bayeux und Earl of Kent
 Poppa von Bayeux, Ehefrau oder frilla des Normannen Rollo

Siehe auch:
 Teppich von Bayeux
 Die alte Dame aus Bayeux
 Bayeu
 Baillieu